{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Fidelity Unit Trusts International
|-
|align = "center" | Сток-он-Трент, Англия
|-
|align = "center" | осень 1987
|-
|align = "center" | Trentham Gardens
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 40 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1986 — Нил Фудс
|-
| Чемпион 1987 — Стив Дэвис|-
| Финалист — Клифф Торбурн
|-
|}Fidelity Unit Trusts International 1987 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил осенью 1987 года в Англии (игры основной стадии — в Сток-он-Тренте). Победителем стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Клиффа Торбурна со счётом 12:5. Для Торбурна это был третий финал подряд на турнире.

Спонсором турнира выступила компания Fidelity Unit Trusts.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Нил Фудс 5:2 Пол Гибсон  
 Стивен Хендри 5:4 Гэри Уилкинсон  
 Клифф Уилсон 5:1 Эдди Синклэр  
 Дэйв Гилберт 5:2 Дэйв Мартин  
 Робби Фолдвэри 5:0 Рекс Уильямс  
 Джо О'Бои 5:1 Кирк Стивенс  
 Деннис Тейлор 5:0 Малкольм Брэдли  
 Мартин Кларк 5:2 Тони Драго  
 Джим Вич 5:4 Джо Джонсон  
 Юджин Хьюз 5:4 Кен Оуэрс  
 Сильвиньо Франсиско 5:2 Уоррен Кинг  
 Билл Вербенюк 5:1 Грэм Крипси  
 Дэвид Ро 5:4 Дуг Маунтджой  
 Стив Джеймс 5:4 Джон Кэмпбелл  
 Клифф Торбурн 5:1 Робби Грэйс  
 Стив Ньюбери 5:2 Питер Франсиско 

 Джимми Уайт 5:3 Марк Беннетт  
 Стив Лонгуорт 5:4 Иан Уильямсон  
 Майк Халлетт 5:3 Колин Роско  
 Джон Спенсер 5:0 Джейки Ри  
 Уэйн Джонс 5:4 Дин Рейнолдс  
 Найджел Гилберт 5:1 Мёрдо Маклауд  
 Терри Гриффитс 5:1 Марк Уайлдмэн  
 Эдди Чарльтон 5:4 Рэй Риардон  
 Тони Ноулз 5:4 Дэнни Фаулер  
 Дэвид Тейлор 5:3 Марио Морра  
 Вилли Торн 5:3 Джон Ри  
 Джон Вирго 5:1 Томми Мёрфи  
 Джон Пэррот 5:1 Тони Чеппел  
 Боб Шаперон 5:4 Барри Уэст  
 Стив Дэвис 5:2 Дин О'Кейн  
 Тони Мео 5:2 Джон Райт

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1987 год в снукере